Ferenc Lehel ist der Name folgender Personen:

* Ferenc Lehel (Maler) (1885–1975), ungarischer Maler
 Ferenc Lehel (Generalmajor) (1933–1987), ungarischer Generalmajor